Adelshofen – comune della Baviera (circondario di Fürstenfeldbruck)
 Adelshofen – comune della Baviera (circondario di Ansbach)